Urdomin (lit. Rudamina) − miasteczko na Litwie w okręgu olickim w rejonie łoździejskim, w gminie Szestoki
 Rudomino (lit. Rudamina) − wieś w okręgu wileńskim w rejonie wileńskim, w gminie Rudomino